Надав (Надаб  — «благородный») еврейское имя. Может означать:
 Надав — царь Израильского царства, наследник Иеровоама I.
 Надав — сын Аарона и его жены Елисаветы.